Нонне — фамилия:

 Нонне, Макс (1861—1959) — выдающийся немецкий врач-невролог.
 Нонне, Николай Августович фон дер — Георгиевский кавалер; поручик; № 10158; 8 сентября 1859.
 Нонне, Фёдор Эрнстович фон дер — Георгиевский кавалер; майор; № 31 июля 1877.